Vpřed je používáno jako příslovce, ale také jako název řady objektů.

 Vpřed (vzducholoď) – fiktivní vzducholoď z románu Robur Dobyvatel
 Vpřed (časopis) – časopis pro mládež, jehož redaktorem byl Jaroslav Foglar
 Recitační skupina Vpřed, také jako RS Vpřed